Валенти́н Што́кер (; 12 апреля 1989, Люцерн, Швейцария) — швейцарский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Швейцарии.

Карьера

Клубная 
Является воспитанником клуба «Кринс». В 16-летнем возрасте перебрался в «Базель», где выступал за молодёжную команду, а в 2007 году дебютировал в составе основной, а также принял участие в Кубке УЕФА.

18 мая 2014 года Штокер подписал контракт с берлинской «Гертой» до 2018 года.

В сборной 
За сборную Швейцарии провёл 21 игру и забил 3 гола. Два гола забил в матче против сборной Уэльса (4:1).

Достижения 
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии (6): 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Швейцарии (4): 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2018/19
 Финалист Кубка Швейцарии (2): 2012/13, 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте футбольной лиги Швейцарии

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Герта» Берлин